Trois navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Gäddan (en suédois : « Brochet ») :
 Le , une galère qui a été perdue dans la péninsule de Hanko lors de la bataille d'Hangö Oud le 27 juillet 1714.
 Le , un sous-marin lancé en 1915.
 Le , un sous-marin lancé en 1963, à l’origine HMS U7 lancé en 1943.

Notes et références